Osoby o tym nazwisku:
 Grigorij Kapranow – radziecki działacz partyjny i państwowy.
 Wasilij Kapranow – radziecki polityk